Dennenfamilie, een familie van coniferen
Den (geslacht)
in het dagelijks spraakgebruik: Kerstboom (meestal een fijnspar of zilverspar)
Dennenboom (scheepsterm), de opstaande kant van het ruim van een schip